Gastre (Chubut), een plaats in de Argentijnse provincie Chubut
Gastre (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chubut
Gästre, plaats in het Zweedse landschap Uppland